Набэсима Наоёси:

 Набэсима Наоёси (1623—1689) — 2-й даймё княжества Оги.
 Набэсима Наоёси (1763—1820) — 8-й даймё княжества Касима.
 Набэсима Наоёси (1844—1915) — японский государственный деятель, 13-й даймё княжества Касима.